Jan Oscar Kevin Stenlund, född 20 september 1996 i Stockholm, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Columbus blue jackets i NHL. Hans moderklubb är IFK Tumba.

Meriter 
2013/2014 — SM-guld med HV71 J20
2016/2017 — SM-guld med HV71:s A-lag

Extern länk 

Män
Födda 1996
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Västerviks IK
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Idrottare från Stockholm
Spelare valda av Columbus Blue Jackets i NHL Entry Draft